Storsjøen kan henvise til flere artikler:

 Storsjøen (Odalen) – en sø i Sør-Odal og Nord-Odal kommuner i Hedmark fylke i Norge
 Storsjøen (Rendalen) – en sø i Rendalen kommune i Hedmark
 Storsjøen (Tolga) – en sø i Tolga kommune i Hedmark

Se også 
 Storsjön (flertydig) - søer i Sverige